Gawrikow ist der Name folgender Personen:
 Wladimir Jurjewitsch Gawrikow (* ?), sowjetisch-russischer Biathlet
 Wladislaw Andrejewitsch Gawrikow (* 1995), russischer Eishockeyspieler